Свердловский район — административно-территориальная единица в составе Оренбургской и Чкаловской областей, существовавшая в 1935—1959 годах. Административный центр — село Богдановка.

Свердловский район был образован в январе 1935 года в составе Оренбургской (в 1938—1957 — Чкаловской) области.

По данным 1945 года включал 15 сельсоветов: Амерхановский, Богдановский, Больше-Ремизенский, Ковыляевский, Кундузлутомакский, Любимовский, Мало-Ремизенский, Мананниковский, Мулюковский, Невежкинский, Николаевский, Преображенский, Приютинский, Саиновский и Шестаковский.

3 апреля 1959 года Свердловский район был упразднён, а его территория передана в Тоцкий район.

Примечания 

Упразднённые районы Оренбургской области